Гиера — персонаж древнегреческой мифологии, супруга Телефа.
 (7119) Гиера — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.